Slovo králík může mít více významů:

obecný význam
 Králík – rod zvířat, domácí zvíře:
 Aljaška (králík)
 Angorský králík
 Burgundský králík
 Český červený králík
 Hermelín (králík)
 Holandský zakrslý králík
 Holíčský modrý králík
 Králík divoký
 Králík domácí
 Králík lávový
 Králík zakrslý

 Králík Fiala – TV seriál 
 Králík (příjmení)
 Velšský králík

příjmení osob
 viz Králík (příjmení)

Související články 
 Králíky – město ve východních Čechách v okrese Ústí nad Orlicí
 Králíky (okres Hradec Králové) – vesnice ve východních Čechách v okrese Hradec Králové
 Králiky – slovenská obec v okrese Banská Bystrica
 Králíček – více různých významů